Выборы в Верховное народное собрание КНДР шестого созыва были проведены 11 ноября 1977 года. В каждом избирательном округе выдвигался только один кандидат, значительная часть которых представляла Трудовую партию Кореи, были также кандидаты от других партий и организаций, входящих в Единый демократический отечественный фронт.По сообщениям северокорейских властей, явка избирателей составила 100 %, при этом 100 % голосов было отдано за выдвинутых кандидатов.

В первой сессии вновь избранного Верховного народного собрания был утверждён «2-й 7-летний экономический план развития КНДР (1978—1984)». Ещё одной темой повестки дня сессии было «давайте продолжать укреплять народную власть».

Результаты выборов

Примечания 

Верховное народное собрание КНДР
КНДР
Выборы в КНДР
Ноябрь 1977 года
События 11 ноября